Gönnersdorf, municipalité de l'arrondissement d'Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat
 Gönnersdorf, municipalité de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat
 Gönnersdorf, quartier de Neuwied en Rhénanie-Palatinat

En préhistoire et archéologie, Gönnersdorf peut désigner
 Gönnersdorf, site archéologique des environs de Neuwied ;
 les , des figurines féminines trouvées sur ce site.